Sint-Jacobus de Meerderekerk of Jacobus de Meerderekerk zijn kerken vernoemd naar Jakobus de Meerdere:

Nederland
 Jacobus de Meerderekerk (Bocholtz), een rooms-katholieke kerk
 Sint-Jacobus de Meerderekerk (Den Dungen), een rooms-katholieke kerk
 Sint-Jacobus de Meerderekerk (Den Haag), een rooms-katholieke kerk
 Sint-Jacobus de Meerderekerk (Egchel), een rooms-katholieke kerk
 Sint-Jacobus de Meerderekerk (Enschede, 1864)
 Sint-Jacobus de Meerderekerk (Enschede, 1934), een rooms-katholieke kerk
 Sint-Jacobus de Meerderekerk (Haarlemmerliede), een rooms-katholieke kerk
 Sint-Jacobus de Meerderekerk (Hunsel), een rooms-katholieke kerk
 Sint-Jacobus de Meerderekerk (Roermond)
 Sint-Jacobus de Meerderekerk (Roosteren)
 Jacobus de Meerderekerk (Uithuizen), een rooms-katholieke kerk
 Jacobus de Meerderekerk (Valburg), een rooms-katholieke kerk
 Sint-Jacobus de Meerderekerk (Vlissingen), een rooms-katholieke kerk
 Sint-Jacobus de Meerderekerk (Zeeland), een rooms-katholieke kerk 

België
 Sint-Jacobus de Meerderekerk (Clermont), een rooms-katholieke kerk
 Sint-Jacobus de Meerderekerk (Kapellen)

Frankrijk
 Sint-Jacobus de Meerdere en Sint-Ignatiuskerk, een rooms-katholieke kerk in Ariën-aan-de-Leie
 Sint-Jacobus de Meerderekerk (Kapellebroek), een rooms-katholieke kerk

Zie ook 
 Sint-Jacobskerk (doorverwijspagina)